Playa de San Juan puede referirse a:

 Playa de San Juan, playa situada en la ciudad española de Alicante.
 Playa de San Juan, playa próxima a localidad de San Juan de Nieva en el concejo asturiano de Castrillón (España).
 Playa de San Juan, localidad costera del municipio de Guía de Isora (Tenerife, Canarias, España).